Fructidor was de twaalfde maand van de Franse republikeinse kalender; fructidor betekent: vruchtmaand.

Vergeleken met de gregoriaanse kalender begon de maand op 18 of 19 augustus en eindigde op 16 of 17 september.

Maand van de Franse republikeinse kalender